Сонце — американський науково-фантастичний фільм 2018 року.
 Сонце — тайванська драма 2019 року.